Адриатическая лига 2007/2008 — 7-е по счёту первенство по баскетболу, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги во второй раз стал клуб «Партизан».

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Плей-офф

Четвертьфинал 

* в случае необходимости

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл в Тиволи Холл в Любляне.

Награды 
 MVP регулярного сезона  Тадия Драгичевич (Црвена звезда)
 MVP Финала четырёх  Никола Пекович (Партизан)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 Результаты сезона на www.hrsport.net

Лига ABA
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе